Destination inconnue peut faire référence à plusieurs œuvres :
 Destination inconnue  (), film américain de Tay Garnett sorti en 1933 ;
 Destination inconnue  (), roman d'Agatha Christie publié en 1954 ;
 Destination inconnue (), mini-série américaine d'Eric Laneuville diffusée en 1996.